Blast má více významů:

 Blast – jiné jméno pro mytického hřebce Svadilfariho
 blast – nezralá buňka, zejména nezralá krvinka
 Bl'ast – americká hudební skupina
 BLAST – Basic Local Alignment Search Tool, algoritmus používaný v bioinformatice
 BLAST (časopis) –  vorticistický časopis